Lāmerd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Lāmerd (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Lāmerd, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar